Bucharin oder Bucharina ist der Familienname folgender Personen:
 Galina Petrowna Bucharina (* 1945), sowjetische Sprinterin
 Gennadi Iwanowitsch Bucharin (1929–2020), sowjetischer Kanute
 Nikolai Iwanowitsch Bucharin (1888–1938), russischer Politiker und Philosoph
 Oleg Walerjewitsch Bucharin (* 1937), sowjetischer Mediziner